Блејн има више значења:
 Округ Блејн (Ајдахо), је округ у америчкој савезној држави Ајдахо
 Округ Блејн (Монтана), је округ у америчкој савезној држави Монтана
 Округ Блејн (Небраска), је округ у америчкој савезној држави Небраска
 Округ Блејн (Оклахома), је округ у америчкој савезној држави Оклахома
 Блејн (Мејн), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мејн
 Блејн (Вашингтон), град у америчкој савезној држави Вашингтон
 Блејн (Кентаки), град у америчкој савезној држави Кентаки
 Блејн (Минесота), град у америчкој савезној држави Минесота
 Блејн (Тенеси), град у америчкој савезној држави Тенеси
 Блејн (Пенсилванија), град у америчкој савезној држави Пенсилванија